Faludi ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Faludi (geb. 1978), deutscher Historiker, Publizist und Kurator
 Ferenc Faludi (1704–1779), ungarischer Dichter und Gelehrter des Barock
 Susan Faludi (* 1959), US-amerikanische Journalistin und Autorin